Tuokemansu Shankou är ett bergspass i Afghanistan. Det ligger i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Tuokemansu Shankou ligger  meter över havet.

Terrängen runt Tuokemansu Shankou är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Tuokemansu Shankou ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Tuokemansu Shankou. Trakten runt Tuokemansu Shankou är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten.

Trakten runt Tuokemansu Shankou är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Afghanistan